Theognis – grecki poeta liryczny. 
 Theognis – rodzaj owadów z rzędu pluskwiaków